Meridolum är ett släkte av snäckor. Meridolum ingår i familjen Camaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Meridolum